Landing Craft Assault
 Landelijk Centrum voor Amateurdans
 Last Common Ancestor
 Levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment)
 Saint Lucia (ISO 3166-1)